peut désigner :
 Walkthrough, dans l'univers du jeu vidéo, une série de vidéos commentées ou d'articles magazines qui ont pour but de guider le joueur et de lui présenter les solutions de toutes les énigmes  ;
 Walkthrough, une attraction, un parcours scénique.